Trabalho (economia)
Trabalho (física)
Trabalho acadêmico

Desambiguação